Die 11. Etappe der Tour de France 2014 fand am 16. Juli 2014 statt und führte von Besançon über 187,5 km nach Oyonnax. Im Verlauf der Etappe gab es einen Zwischensprint nach 89 km sowie drei Bergwertungen der dritten Kategorie und eine Wertung der vierten Kategorie. Damit zählte die Etappe als Mittelgebirgsetappe, es gingen 179 Fahrer an den Start.

Aufgaben 
  (TFR): nicht zur Etappe angetreten

Punktewertungen

Bergwertungen

Weblinks 

 Wertungen der 11. Etappe
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 11
201411
Radsportwettbewerb in Besançon
Oyonnax